Ignition ("ignizione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Ignition – album di John Waite del 1982
 Ignition – album dei The Offspring del 1992
 Ignition – album dei '68 Comeback Special del 2001
 Ignition – album dei Sex Machineguns del 2002
 Ignition – singolo di R. Kelly del 2003
 Ignition – EP degli Unisonic del 2012
 Ignition – album dei B1A4 del 2012

Altro 
 Ignition – film del 2001 diretto da Yves Simoneau
 Ignition – videogioco del 1997 di Virgin Interactive